Sesión, en cinematografía, puede referirse a:
 Sesión continua (1984), película española dirigida por José Luis Garci.
 Sesión golfa, forma vulgar de referirse en España a las sesiones de cine u otros espectáculos que empiezan a altas horas de la noche o en la madrugada.

Asimismo, en música, puede hacer referencia a:
 Músico de sesión, músico contratado para actuaciones en vivo o para sesiones de grabación en un estudio, a diferencia de los miembros permanentes de un grupo.
 Sesión futura, primer álbum en vivo de la banda chilena de rock Lucybell.
 Sesión metropolitana, primer álbum en vivo del grupo mexicano de pop latino Reik.
 Sesión vermú, décimo álbum de estudio del grupo español de rock Siniestro Total.

Además, puede referirse a:
 Capa de sesión, quinto nivel del modelo de interconexión de sistemas abiertos.
 Sesión del Comité Olímpico Internacional, reunión realizada por dicho organismo a la cual asisten sus miembros para tomar resoluciones sobre el movimiento olímpico.
 Sesión fotográfica, espacio de tiempo en el que un modelo posa para un fotógrafo en un estudio.
 Sesión informática, intercambio de información interactiva entre dos o más dispositivos de comunicación, o entre una computadora y un usuario.

Enlaces externos